Грејнџер има више значења:
 Грејнџер (Индијана)
 Грејнџер (Ајова)
 Грејнџер (Вашингтон)
 Грејнџер (Тексас)
 Грејнџер (Вајоминг)
 Грејнџер (Мисури)